«Атлі́тікі Ено́сі Лемесо́у» або «АЕЛ» () — кіпріотський футбольний клуб з Лімасола. Заснований 1930 року.

Досягнення 

 Чемпіон Кіпру (6): 1941, 1953, 1955, 1956, 1968, 2012
 Володар кубка Кіпру (7): 1939, 1940, 1948, 1985, 1987, 1989, 2019
 Володар Суперкубка Кіпру (4): 1953, 1968, 1985, 2015

Виступи в єврокубках 
1Р = Перший раунд, КР = Кваліфікаційний раунд, ПО = плей-оф раунд.

Посилання 

 Офіційний сайт клубу 

Футбольні клуби Кіпру
Футбольні клуби, засновані 1930
Лімасол